Вихляевка — название населённых пунктов в России:
 Вихляевка — село в Поворинском районе Воронежской области.
 Вихляевка — деревня в Ардатовском районе Мордовии, упразднена в 2003 году.